«А ты меня любишь?» — детская песенка, по легенде написанная вожатыми пионерлагеря «Артек» и спетая маленькой девочкой Дашей Барановой, ставшая в 2000-е годы у многих рингтоном на мобильном телефоне.
А ты меня любишь? — Ага!
А ты со мной будешь? — Ага!
Так будем мы вместе,
Так будем мы рядом
С тобою всегда!
По различным данным, песня появилась не ранее 1980-х гг. Авторство песни не регистрировалось и она считалась народной. В 2006 году Российское авторское общество зарегистрировало автором и композитором песни Алексея Анатольевича Шамуилова 1973 года рождения.

В 1998 году песня была записана и исполнена группой «WOW», далее выдавалась пиратами с 2004 года за исполнение якобы группой «Адреналин». В феврале 2007 года группа «Банда Андрюха» сделала ремейк, где был использован фрагмент этой песни. Так же в 2007 эта песня была использована дуэтом «DJ Слон и Angel-A». Позже разразился скандал по поводу авторских прав на песню. Песня Андрея Чижова попала в ротацию Русского Радио, а Алексей Шамуилов, доказавший РАО права на песню, разрешил её исполнять только дуэту «DJ Слон и Angel-A». Позже автор песни и дуэт были лауреатами фестиваля «Песня года — 2007», также песня стала лучшим реалтоном года на MTV RMA 2007.

Песня ранее исполнялась и другими различными исполнителями, среди которых Детки, Малина (в телесериале «Всё смешалось в доме» на СТС) и Мульти-Пульти.

Примечания

Ссылки 
 Оригинал «А ты меня любишь?» на YouTube
 Дмитрий Выхин «Золотая жила отечественной эстрады, или песня, которую кто-то же написал!»

Песни по алфавиту
Песни на русском языке